

Geografia 
 Messico
 Iturbide – comune  nello stato di Nuevo León
 San José Iturbide – comune dello stato di Guanajuato

Persone 
 Agustín de Iturbide – politico e militare messicano
 Agustín de Iturbide y Green – nobile messicano, pretendente al trono del Messico
 Agustín Jerónimo de Iturbide – figlio del primo imperatore messicano Agustín I, erede legittimo del primo Impero messicano
 Salvador de Iturbide y Marzán – nipote di Agustín de Iturbide, il primo imperatore del Messico indipendente

Altro 
 Casato di Iturbide – famiglia di antichissime origini, risalenti al medievale Regno di Navarra